Сучасний адміністративний поділ Уельсу на 22 області був прийнятий в 1996 році.

Адміністративний поділ

Примітки 

Уельс
Області Уельсу
Адміністративний поділ Великої Британії